Международный женский теннисный турнир в Палермо 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Палермо с 7 по 13 июля 2008 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сара Эррани побеждает в своём дебютном финале турнира ассоциации.
 Мария Корытцева уступает оба своих финала турниров ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сара Эррани выигрывает свой дебютный финал на турнирах ассоциации.
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Палермо
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

Италия
Теннис
Июль 2008 года
2008